Buffon se  poate referi la:

 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788), naturalist, matematician, biolog și scriitor francez
 Gianluigi Buffon (n. 1978), fotbalist italian
 Buffon, Côte-d'Or, comună din Franța

Vezi și
 Bufon
 Bufonul și moartea